Уильям Темпл () — имя собственное.
Известные носители:

  (1555–1627) — английский логик; ректор Тринити-колледжа в Дублине.
 Темпл, Уильям (1628–1699) — английский государственный деятель, дипломат и публицист.
  (1814–1863) — американский купец и губернатор штата Делавэр, США.
 Темпл, Уильям (1881—1944) — 98-й архиепископ Кентерберийский.